

Patronyme 

 Jacques Ferrand (v. 1575-), médecin français ;
 David Ferrand (v. 1590-v. 1660), poète satirique normand ;
 Jacques-Philippe Ferrand (1653-1732),  peintre français ;
 Élisabeth Ferrand (1700-1752), philosophe et salonnière française ;
 Jean Henri Becays Ferrand (1736-1805), général français ;
 Anne Ferrand (?-1740), femme de lettres française ;
 Jacques Ferrand (1746-1804), général et homme politique français ;
 Marie-Louis Ferrand (1753-1808), général français ;
 Jean-Louis Ferrand (1758-1808), général de division français ;
 Antoine-François-Claude Ferrand (1758-1825), écrivain et homme politique français ;
 Jean Baptiste Ferrand (v. 1769-v. 1799), négociant français ;
 Jean François Xavier Ferrand (1802-1885), député de la Marne ;
 Adèle Ferrand (1817-1848), peintre et dessinatrice française ;
 Charles Ferrand (1864-1925), homme politique français ;
 Gabriel Ferrand (1864-1935), orientaliste français ;
 Louis Ferrand (1905-1992), peintre et graphiste français ;
 Louis Ferrand (1906-2003), évêque français, archevêque de Tours de 1956 à 1980 ;
 Jacqueline Ferrand ou Lelong-Ferrand (1918-2014), mathématicienne française ;
 Jean Ferrand (192.-1990), joueur et dirigeant de hockey sur glace ;
 Jean-Michel Ferrand (1942-), homme politique français ;
 Jean-Michel Ferrand (?-), joueur de pétanque ;
 Jacques Ferrand (1943-2007), généalogiste français ;
 Alain Ferrand (1959-), homme politique français ;
 Richard Ferrand (1962-), homme politique français ;
 Édouard Ferrand (1965-2018), homme politique français ;
 Franck Ferrand (1967-), écrivain, journaliste et animateur de radio français ;
 Stéphane Ferrand (1968-), joueur français de football ;
 Olivier Ferrand (1969-2012), intellectuel et homme politique français ;
 Cédric Ferrand (1976-), écrivain et auteur de jeux de rôle franco-canadien ;
 Pauline Ferrand-Prévot (1992-), coureuse cycliste française.

Toponyme 

 Clermont-Ferrand, commune française du Puy-de-Dôme ;
 Grand Ferrand, massif montagneux des Alpes françaises ;
 Ferrand, cours d'eau de montagne français de l’Isère.

Titres 

 Le Vieux Ferrand (2000-2004), bande dessinée française.

Prénom

Autres 
 Trophée Jean-Ferrand, trophée de hockey sur glace français.